Buloh (Delima), een plaats in Indonesië
Buloh (Kunduran), een plaats in Indonesië
Buloh (Trienggadeng), een plaats in Indonesië
Buloh (Meureubo), een plaats in Indonesië